Paralympische Spiele 1976 steht für:

 Sommer-Paralympics 1976 in Toronto, Kanada
 Winter-Paralympics 1976 in Örnsköldsvik, Schweden